József Eötvös, Hongaars schrijver
Loránd Eötvös, Hongaars wetenschapper
Getal van Eötvös, naar hem genoemde maat voor de impulsoverdracht bij druppels en gasbellen
Loránd Eötvös-universiteit. naar hem genoemde universiteit
Péter Eötvös, Hongaars componist